Fred Moore peut désigner :
 Fred Moore (1911-1952), un dessinateur et animateur américain, membre historique des studios Disney ;
 Fred Moore (1920-2017), un militaire français, Compagnon de la Libération.